Johann Kosch ist der Name folgender Personen:
 Johann Wenzel Kosch (1718–1798), deutschböhmischer Baumeister und Architekt